Arielle steht für:

 die Protagonistin in den Walt Disney-Zeichentrickfilmen  nach Motiven von Hans Christian Andersen
 Arielle, die Meerjungfrau von 1989
 Arielle, die Meerjungfrau 2 von 2000
 Arielle, die Meerjungfrau – Wie alles begann von 2008
 MS Arielle, norwegisches Kreuzfahrtschiff, siehe Ocean Star Pacific

Siehe auch:
 Ariel
 Ariela
 Ariella